Sebastián Iradier (1809-1885), un compositeur espagnol ;
Eduardo Dato Iradier (1856-1921), avocat et homme politique espagnol ;
Sebastián de Yradier y Salaverri (1854-1911), un explorateur espagnol.